yuan – waluta Chińskiej Republiki Ludowej, oficjalnie nazywana renminbi.
 Yuan – dynastia mongolska rządząca Chinami w latach 1279-1368.
 yuan – zaburzenie z kręgu nerwic
 Yuan Jiang – najdłuższa rzeka prowincji Hunan, dopływ Jangcy.